En astronomie chinoise, le terme Zuoqi représente la translittération latine de deux astérismes :
 Zuoqi, dans la constellation occidentale de la Flèche, représentant une oriflamme,
 Zuoqi, dans la constellation occidentale du Cocher, représentant à nouveau une oriflamme,

Homonymie stellaire